IOC est un sigle qui peut signifier :
 Intergovernmental Oceanographic Commission (en français, Commission océanographique intergouvernementale), une organisation de l'UNESCO ;
 Indicator of compromise (en français, indicateur de compromission), en sécurité informatique ;
 International Olympic Committee (en français, Comité international olympique).
 Independent Operating Company, en Amérique du Nord, un opérateur historique de boucle locale indépendant des grandes compagnies régionales ;
 International Ornithological Congress (en français, Congrès ornithologique international) ;
 Index Of Correlation, un paramètre numérique pour le radiofacsimilé ;
 , dans le domaine militaire ;
 Indirect Operating Cost ;
 Institut œnologique de Champagne, une équipe d'œnologues conseil. 
Indoor and Outdoor Communication Holding S.A., une société franco-belge experte dans la communication publicitaire et signalétique extérieur et intérieur (affichage, adhésivage, bâchage, etc...) cotée sur EuroNext Belgique (Sigle: MLIOC) 

IoC est un sigle qui peut signifier :
 Inversion of control (en français, inversion de contrôle), un style de programmation visant à limiter la dépendance entre les différents composants d'un logiciel.